Свободное () — озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км², площадь водосборного бассейна — 390 км². Располагается на высоте 21,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

В северо-западную оконечность озера впадает река Новосёловка. Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, воды которого, протекая озёра Бородинское и Михалёвское, попадают в реку Козловку, впадающую в озеро Любимовское. Из Любимовского воды по реке Дымовке попадают в Вуоксу.

У северо-западного берега озера располагается посёлок Свободное, через который вдоль всего берега проходит дорога местного значения  («Среднегорье — Топольки»).

Название озера переводится с финского языка как «озеро Кирву».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012387.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Любимовского озера
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)